«Мёртвые души» — советский пятисерийный художественный фильм 1984 года, снятый режиссёром Михаилом Швейцером по первому тому одноимённой поэмы Николая Васильевича Гоголя. Натурные съёмки проходили в Суздале. Телевизионная премьера состоялась 19-24 ноября 1984 года по Первой программе Центрального телевидения.

Сюжет 

Авантюрист Павел Иванович Чичиков скупает «мёртвые души», то есть уже умерших крепостных, но всё ещё учтённых в качестве живых при последней ревизии в так называемых «ревизских сказках», чтобы потом совершить ряд махинаций и сказочно обогатиться. Помещики хоть и удивлены такому предложению, но рады избавиться от уплаты налогов за крестьян как за живых.

В ролях 
 Александр Трофимов — Николай Гоголь
 Александр Калягин — Павел Иванович Чичиков
 Юрий Богатырёв — Манилов
 Лариса Удовиченко — Манилова
 Тамара Носова — Коробочка
 Виталий Шаповалов — Ноздрёв
 Иннокентий Смоктуновский — Плюшкин
 Вячеслав Невинный — Собакевич
 Алексей Зайцев — Селифан, кучер Чичикова
 Всеволод Санаев — Иван Григорьевич, председатель палаты
 Виктор Шуляковский — губернатор
 Алексей Сафонов — Сергей Авдеевич, прокурор
 Инна Макарова — губернаторша
 Валерий Золотухин — Иван Андреевич, почтмейстер / капитан Копейкин
 Юрий Волынцев — Алексей Иванович, полицмейстер
 Лев Поляков — вице-губернатор
 Игорь Кашинцев — Иван Лукич, инспектор врачебной управы
 Евгений Данчевский — городской архитектор
 Станислав Хитров — трактирный слуга
 Константин Желдин — отец Чичикова
 Владимир Стеклов — Петрушка, слуга Чичикова
 Виктор Сергачёв — Мижуев, зять Ноздрёва
 Лидия Федосеева-Шукшина — дама просто приятная
 Инна Чурикова — дама, приятная во всех отношениях
 Елизавета Никищихина — жена Собакевича
 Татьяна Гаврилова — Фетинья
 Валерий Малышев — пристав / Михей
 Мария Виноградова — Мавра, ключница Плюшкина
 Ирина Малышева — губернаторская дочка
 Владимир Сез — учитель Чичикова
 Сергей Скрипкин — Степан Пробка
 Николай Кочегаров — Попов
 Инна Выходцева — жена вице-губернатора

В эпизодах 
 Надежда Бутырцева — жена Плюшкина
 Николай Горлов — часовой
 Людмила Давыдова — жена чиновника
 Степан Крылов — мужик
 Виктор Мамаев — Порфирий, слуга Ноздрёва
 Ольга Маркина — трактирщица
 Пётр Меркурьев — делопроизводитель палаты
 Александр Пятков — Борода
 Клара Румянова — мать Чичикова
 Анатолий Скорякин — дворовый Ноздрёва
 Мария Скворцова — купчиха
 Чеслав Сушкевич — секретарь опекунского совета
 Инна Фёдорова — дама
 Виктор Филиппов — купец
 Виктор Шульгин — юродивый
 Ирина Бразговка — купчиха

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Михаил Швейцер
 Режиссёр-постановщик — Михаил Швейцер
 Оператор-постановщик — Дильшат Фатхулин
 Художники-постановщики: Игорь Лемешев, Владимир Фабриков
 Композитор — Альфред Шнитке

Особенности экранизации 
Натурные съёмки проходили в Суздале. Художественное училище превратилось с фасада в дом губернатора, а сбоку — это уже двор Ноздрёва. Согласно установленной вывеске, Суздальская районная библиотека превратилась в «Питейный дом». У Ильинской церкви была построена «городская застава». Фрагменты 5 серии снимались и на Торговой площади.

Другой важной особенностью было участие в фильме самого Гоголя — в исполнении Александра Трофимова. Автор поэмы как бы появлялся сам в длинных интермедиях в начале каждой серии и имел свои вставки в их середине, читая монологи и размышления Гоголя в поэме.

Ссылки 
 

Телевизионные мини-сериалы 1980-х годов
Телефильмы СССР по алфавиту
Телесериалы СССР 1984 года
Телесериалы студии «Мосфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Комедийные телесериалы СССР
Кинокомедии 1984 года
Трагикомедийные телефильмы СССР
Телесериалы на русском языке
Фильмы Михаила Швейцера
Экранизации произведений Николая Гоголя
Фильмы:Персонаж:Николай Гоголь
Мёртвые души